Kvalspelet till U17-Europamästerskapet i fotboll 2019 kan avse
Kvalspelet till U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2019
Kvalspelet till U17-Europamästerskapet i fotboll för damer 2019